Кильме́зь (, ) — посёлок городского типа в Кировской области России, административный центр Кильмезского района, образует муниципальное образование Кильмезское городское поселение как единственный населённый пункт в его составе.

Расположен на реке Кильмези (приток реки Вятка). Расстояние до областного центра составляет 259 км.

Население —  чел. ().

История 
Считается, что посёлок Кильмезь был основан марийцами в начале XVII века. По легенде группа марийцев бежала на плотах по реке Кильмези от удмуртов. Была поздняя осень. Марийцы увидели холм Красная гора и взобрались на неё для удобной обороны. В итоге образовалось поселение Кильмезь. Существует две точки зрения на перевод слова «Кильмезь»: «Уйти и не вернуться» (из-за болотистой местности) и «Река встала».

Село известно с 1666 года. В конце XIX — начале XX веков население занималось земледелием, кустарным производством кирпича, переработкой сельскохозяйственного сырья и др. C 1965 года поселок городского типа.

Население 

 Национальный состав
 Русские — 70,8 %,
 татары — 15,3 %,
 марийцы — 8,2 %,
 удмурты — 2,2 %,
 остальные — 2,4 %.

Промышленность 
Производство лесопиломатериалов.

Культура 
Кильмезский краеведческий музей был открыт 1 октября 1992 г. Открытию музея предшествовала почти семилетнее собирание экспонатов Лидией Ивановной Есиповой — первым директором музея. Краеведческий музей находится в историческом здании, бывшем магазине купца Ивана Михайловича Выгодчикова. Здание кирпичное, с большим подвальным помещением. Для посетителей музея наибольший интерес представляет отдел природы, где можно познакомиться с животным и растительным миром района.

Областной фестиваль «Вятский лапоть», организуемый администрацией района и департаментом развития предпринимательства и торговли. В 2012 г. проводился в четвёртый раз, в нём приняло участие более 6000 человек.

Люди, связанные с посёлком 
 Крупин, Владимир Николаевич (род. 1941) — русский советский и российский писатель, секретарь правления Союза писателей России.
 Мельников, Владимир Михайлович (1950—2018) — советский и российский врач, деятель здравоохранения.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 https://web.archive.org/web/20090724170115/http://pfo.metod.ru/data/territories/kirov/towns/kilmez/texts/info/viewtown

Населённые пункты Кильмезского района
Посёлки городского типа Кировской области
Районные центры Кировской области